Sechséchet est un nom féminin de l'Égypte antique. Il a été porté notamment à l'Ancien Empire :

 à la  :
 Sechséchet Idout, « fille royale de sa chair » et qui fut inhumée près de la tombe du roi Ounas, dont elle pourrait être la fille.
 par des membres de la famille royale de la  :
 , mère du pharaon Téti ;
 , deuxième enfant de Téti et de la reine , qui épouse Mérérouka le vizir du roi.
 , autre princesse de sang, fille de Téti qui épouse Néfersechemptah, également vizir du roi.
Toutes trois reçurent une sépulture à Saqqarah dans la nécropole qui jouxte la pyramide de Téti.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité